British Standard Whitworth, de eerste gestandaardiseerde schroefdraad ontworpen door Joseph Whitworth
 Whitworth (Lancashire), een plaats in het Engelse graafschap Lancashire
 Whitworth University, een universiteit in de stad Spokane (Washington, Verenigde Staten)